Oppem kan verwijzen naar twee plaatsen in de provincie Vlaams-Brabant:
 een van de twee kernen van Wezembeek-Oppem, zie Oppem (Wezembeek-Oppem))
een gehucht van Meise, zie Oppem (Meise)

Plaats in Vlaams-Brabant